Córrego Matinha é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos. É afluente do rio Monjolinho.

Matinha, Córrego
Matinha